Marie Terezie Rakousko-Těšínská (15. července 1845, Vídeň – 8. října 1927, Tübingen) byla rakouská arcivévodkyně a vévodkyně württemberská z těšínské větve Habsbursko-lotrinské dynastie

Život 
Byla nejstarší dcerou arcivévody Albrechta Fridricha, posledního knížete těšínského a jeho ženy Hildegardy Luisy Bavorské. Mládí strávila s rodiči a se sestrou ve Vídni, kde byla vychována jako katolička. S manželem žili v Rakousku, aby mohli být nablízku otci Marie Terezie, arcivévodovi Albrechtu Fridrichovi. Zemřela v roce 1927 a pohřbena byla v Altshausenu ve Württembersku.

Manžel a potomci 
V roce 1865 se provdala za vévodu Filipa Württemberského (1838–1917), s nímž měla pět dětí.
 Albrecht (30. července 1865 – 31. října 1939), ⚭ 1893 Markéta Sofie Rakouská (13. května 1870 – 24. srpna 1902)
 Marie Amélie (24. prosince 1865 – 16. prosince 1883)
 Marie Isabella (30. srpna 1871 – 24. května 1904) ⚭ 1894 Jan Jiří Saský (10. července 1869 – 24. listopadu 1938), druhý syn saského krále Jiřího I.
 Robert (14. ledna 1873 – 12. dubna 1947) ⚭ 1900 Marie Imakuláta Rakousko-Toskánská (3. září 1878 – 25. listopadu 1968), rakouská arcivévodkyně, princezna toskánská
 Ulrich (13. červen 1877 – 13. červen 1944)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Marie Terezie Rakousko-Těšínská
Marie Terezie Rakousko-Těšínská
Württemberské vévodkyně
Narození ve Vídni
Úmrtí v Tübingenu
Pohřbení v Altshausenu
Narození 15. července
Narození v roce 1845
Úmrtí 8. října
Úmrtí v roce 1927
Ženy